El término Shakira puede referirse a:

Música 
  Shakira (n. 1977), cantante colombiana.
 Shakira (2014), álbum de la cantante Shakira.

  Shakira  2010 World cup Waka Waka

Cine y televisión 
Shakira Caine, actriz y modelo guyanesa.

Nombres 
Shakira, nombre femenino de origen árabe.